Nistorești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Nistorești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Nistorești (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Nistorești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Nistorești (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Nistorești (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea